Az  a szöuli metró nyolcadik, a Seoul Metro által üzemeltetett vonala, melynek első szakaszát 1996 novemberében nyitották meg, és 1999 júliusában adták át a teljes vonalat. A 17,7 km hosszú vonal 2013-ban  főt szállított.

A vonalat 2014 és 2017 között 11,37 kilométerrel tervezték bővíteni, a Han folyó alatt fog átfutni a  vonalon található  állomásig.

Állomások

Bővítési tervek (2017)

Források

További információk
 
 A Seoul Metro honlapja 
 A metró térképe állomásválasztóval és útvonatervezővel 

Szöuli metró